Астанинский цирк (ГККП «Столичный цирк») — развлекательное учреждение города Астаны, структурное подразделение управления культуры Астаны. Один из трёх главных цирков Казахстана. Действует с 2005 года. Расположен в центре Нового города на проспекте Кабанбай-батыра.

История 
В декабре 2001 года, после утверждения президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым генплана застройки Нового города в левобережье, начато строительство цирка. По заказу Департамента административного планирования и развития строительства Астаны первым генеральным подрядчиком была компания «Керуенстрой», с 2002 года — ТОО «Концерн „Найза-Курылыс“».

Директором строящегося предприятия «Столичный цирк» был назначен заслуженный артист Казахстана Б. Жумагулов. В 2003 году создаётся дирекция и администрация ГККП «Столичный цирк». С 1 января 2005 года начато финансирование.

За период строительства и затем работы данного комплекса его неоднократно посещали президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, премьер-министр Д. К. Ахметов, глава администрации президента А. Джаксыбеков, аким Астаны У. Е. Шукеев.

Архитектура 
Основное здание цирка выполнено в виде диска. 

К зданию цирка примыкает административно-хозяйственный блок, в котором размещены администрация цирка, артистические уборные, тренировочный манеж, вольер для животных, мастерские и другие подсобно-вспомогательные помещения. Имеется также 4-этажный гостиничный блок на 113 мест.

Здание создано творческим коллективом из «Казгипрогора» Алматы под руководством главного автора и архитектора проекта Толегена Абдильда. Зрительный зал с ареной классического диаметра (13 метров) вмещает 2000 зрителей. Отдельно расположена VIP-ложа на 36 мест.

Коллектив 
Штат цирка составляет 320 человек: из них 66 чел. администрация и дирекция. Труппа цирка включает в себя как заслуженных мастеров циркового искусства, лауреатов международных фестивалей и конкурсов, так и молодых артистов, которые были награждены различными призами в Казахстане. В цирке работают известные артисты и менеджеры из ближнего и дальнего зарубежья: Китая, России, Кыргыстана, Узбекистана. 

Среди них Народный артист Казахстана, дрессировщик Салмор Урманбетов; его сын и преемник, лауреат Союза Молодежи Казахстана Чингиз Урманбетов; дрессировщик львов КНР Хан Тачо; преподаватель гимнастики КНР Цай Шуцы; режиссёр-постановщик, народный артист России Леонид Корпенко. Молодые артисты подбирались из числа лауреатов в номинации «Цирковое искусство» из Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Костаная и т. д.

В рамках сотрудничества между творческими коллективами, артисты цирка были на гастролях в России, Узбекистане, Кыргызстане, Турции, КНР, Туркмении, Грузии, Катаре, Иране, Японии и т. д.

Цирковые номера 

 «Банджо»
 «Джигиты Сары-Арка»
 «Дрессированные верблюды»
 «Дрессированные пони»
 «Дрессура Голуби»
 «Жонгляж»
 «Иллюзия»
 «Иллюзия»
 «Клоунада с дрессированной собачкой»
 «Клоуны»
 «Кольцо»
 «Корд-де-Парель»
 «Мыльные пузыри»
 «Пластический этюд»
 «Рамка»
 «Ремни на резинках (соло)»
 «Ремни»
 «Ренское колесо»
 «Русская палка»
 «Сетка»
 «Сфера»
 «Трансформация»
 «Трапеция»
 «Хула-хупы»
 «Эксцентрика»
 Воздушный номер «Бамбук»
 Воздушный номер «Кольцо»
 Дрессура «Африканские львы»
 Дрессура «Далматинцы»
 Конно-акробатический ансамбль «Батыр»
 Оригинальный баланс
 Полет «Байконур»
 Свободная проволока
 Шоу-балет Столичного цирка «Astana Flash»

Примечания

Ссылки 
 Сайт цирка
 ГККП «Столичный цирк»

Здания и сооружения, построенные в 2005 году в Казахстане
Цирки Казахстана
Здания и сооружения Астаны
Культурные организации Астаны